Guanentá puede referirse a:

 Guanentá, cacique de la etnia precolombina de los guanes;
 Guanentá, provincia del departamento de Santander, Colombia;
 Guanentá, división del antiguo estado de Santander, Colombia;
 Guanentá Alto Río Fonce, parque nacional de Colombia.